Dieser Artikel beschreibt die Markenheftchen (Abk. MH) des Sammelgebietes „Bundesrepublik Deutschland“. Herausgeber war bis zum Jahre 1994 die Deutsche Bundespost; ab dem Jahr 1995 das Bundesministerium für Finanzen.

Früher enthielten Markenheftchen oft mehrere Werte, die zu Portostufen vielfältig kombiniert werden konnten. Heutzutage bestehen die Markenheftchen der Deutschen Post AG, im Postjargon als Markenset (10 Marken) oder Maxiset (20 Marken) bezeichnet, vorwiegend aus selbstklebenden Sondermarken in einer einheitlichen Wertstufe.

Eine weitere Erscheinung sind seit 2008 die Folienblätter, die keine Heftchenform aufweisen, sondern ein einzelnes, ungefaltetes Blatt mit selbstklebenden Marken darstellen und inzwischen die eigentlichen Markenheftchen zum großen Teil ersetzt haben. Strenggenommen sind dies keine Markenheftchen, werden aber im Allgemeinen als ungefaltete Markenheftchen angesehen.

Liste der Ausgaben und Motive 
Legende
 Beschreibung: Eine Kurzbeschreibung des Motivs und/oder des Ausgabegrundes.
 MH-Blatt/selbstklebend: Markenheftchen-Blatt des Michel-Kataloges bzw. selbstklebend, wenn kein Markenheftchen-Blatt vorhanden.
 enthaltene Werte: Aufzählung der enthaltenen Marken mit Angabe der Anzahl und der Nummer des Michel-Kataloges.
 Verkaufspreis: Der Frankaturwert der einzelnen Marken des Markenheftchens. Zuschläge sind separat angegeben.
 Ausgabedatum: Das Datum des erstmaligen Verkaufs dieses Markenheftchens.
 Mi.-Nr.: Dieses Markenheftchen wird im Michel-Katalog unter der entsprechenden Nummer gelistet.

Literatur 
 MICHEL Katalog Deutschland Spezial 2019. Band 2. Schwaneberger Verlag

Briefmarke der Deutschen Bundespost
Briefmarke der Deutschen Post AG
Liste (Philatelie)